Айский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ая.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3220 человек, в том числе 1551 мужчина и 1669 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:
 село Ая,
 село Верх-Ая,
 посёлок Катунь,
 село Нижнекаянча.

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края